Дем может означать:

 Дем — территориальный округ в Древней Аттике;
 Дем — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Дем — небольшая популяция особей, живущих на ограниченной территории и скрещивающихся между собой.
 Ешей Дем — бутанский политик, член Национальной ассамблеи Бутана с 31 октября 2018 года.